Geuzen- en aanverwante penningen - draagtekens uit de tachtigjarige oorlog die verzet tegen Spaans gezag symboliseerden
 Geuzenpenning (prijs) - een onderscheiding sinds 1987 voor strijd tegen dictatuur, racisme en discriminatie en voor democratie